Neubauernsiedlung steht für:

 Siedlung von Neubauern, siehe Neubauer (Agrarreform)

Wohnplätze in Brandenburg:
 Neubauernsiedlung, Wohnplatz in Bernau bei Berlin, Landkreis Barnim
 Neubauernsiedlung, Wohnplatz in Kleinmachnow, Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Neubauernsiedlung, Wohnplatz in Stahnsdorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark